Епархия Пьяцца-Армерины (, ) епархия Римско-католической церкви, в составе митрополии Агридженто, входящей в церковную область Сицилии. В настоящее время епархией управляет епископ .

Клир епархии включает 129 священников (91 епархиальных и 38 монашествующих священников), 5 диаконов, 46 монахов, 176 монахинь.

Адрес епархии: Via La Bella, 3 — 94015 Piazza Armerina (Enna) Italia.

Территория 
В юрисдикцию епархии входят 75 приходов в 12 коммунах Сицилии: частью в провинции Энна, частью в провинции Кальтаниссетта — Айдоне, Баррафранка, Бутера, Энна, Джела, Мадзарино, Нишеми, Пьяцца-Армерина, Пьетраперция, Риези, Вальгуарнера-Каропепе и Виллароза.

Кафедра епископа находится в городе Пьяцца-Армерина в церкви Мария Сантиссима делле Витторие.

История 
Кафедра Пьяцца-Армерины была основана 3 июля 1817 года буллой Pervetustam locorum Папы Пия VII на части территории епархии Катании. Первоначально епархия была епископством-суффраганством архиепархии Монреале.

После реструктуризации некоторых епархий на Сицилии, 20 мая 1844 года были изменены границы епархии Пьяцца-Армерины. В частности, некоторые приходы отошли епархии Никосии, другие приходы, напротив, вошли в состав епархии от епархии Сиракузы, которая была возведена в ранг архиепархии. Епархия Пьяцца-Армерина вошла в состав митрополии Сиракуз.

2 декабря 2000 года епархия Пьяцца-Армерина вошла в состав новой митрополии (церковной провинции) Агридженто.

Ординарии епархии 
 Джироламо Априле Бенсо (2.10.1818 — 1836);
 Пьетро Назелли (15.2.1838 — 18.7.1840) — ораторианец;
 Sede vacante (1840—1844);
 Пьер Франческо Бруначчини (17.6.1844 — 24.11.1845) — бенедиктинец, назначен архиепископом Монреале;
 Чезаре Агостино Сайева (19.1.1846 — 1867);
 Sede vacante (1867—1872);
 Саверио Джербино (10.3.1872 — 14.3.1887) — назначен епископом Кальтаджироне;
 Мариано Палермо (18.3.1887 — 9.2.1903);
 Марио Струцо (22.6.1903 — 11.11.1941);
 Антонио Катарелла (10.1.1942 — 29.10.1970);
 Себастьяно Россо (18.11.1970 — 8.1.1986);
 Винченцо Чирринчоне (8.1.1986 — 12.2.2002);
 Микеле Пеннизи (с 12 апреля 2002 года — по настоящее время).

Статистика 
На конец 2004 года из 224 000 человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись 218 000 человек, что соответствует 97,3 % от общего числа населения епархии.

|-
| 1950 || 235.000 || 236.000 || 99,6 || 177 || 138 || 39 || 1.327 ||  || 39 || 251 || 46
|-
| 1970 || 242.000 || 245.013 || 98,8 || 175 || 126 || 49 || 1.382 ||  || 49 || 366 || 67
|-
| 1980 || 242.800 || 245.900 || 98,7 || 167 || 125 || 42 || 1.453 ||  || 42 || 315 || 69
|-
| 1990 || 241.000 || 249.000 || 96,8 || 147 || 108 || 39 || 1.639 ||  || 45 || 261 || 75
|-
| 1999 || 220.000 || 226.000 || 97,3 || 135 || 99 || 36 || 1.629 || 2 || 41 || 197 || 75
|-
| 2000 || 220.000 || 226.000 || 97,3 || 127 || 92 || 35 || 1.732 || 5 || 41 || 179 || 75
|-
| 2001 || 220.000 || 226.000 || 97,3 || 130 || 94 || 36 || 1.692 || 5 || 42 || 184 || 75
|-
| 2002 || 220.000 || 226.000 || 97,3 || 131 || 95 || 36 || 1.679 || 5 || 45 || 182 || 75
|-
| 2003 || 220.000 || 227.000 || 96,9 || 135 || 99 || 36 || 1.629 || 5 || 44 || 182 || 75
|-
| 2004 || 218.000 || 224.000 || 97,3 || 129 || 91 || 38 || 1.689 || 5 || 46 || 176 || 75
|}

Источники 
 Annuario pontificio за 2005 год и предыдущие годы на сайте , страница 
 Официальный сайт епархии
 Биография Саверио Джербино
 Границы епархии на сайте gcatholic.org
 Булла Pervetustam locorum, в Bullarii Romani continuatio, Tomo VII, parte 2º, Prato 1852, pp. 1474–1486.

См. также 
 Собор Мария Сантиссима делле Витторие (Пьяцца-Армерина)

Пьяцца-Армерина
Пьяцца-Армерина